Chris McCray (1984) – ex cestista statunitense
 Danielle McCray (1987) – cestista statunitense
 David McCray (1986) – cestista tedesco
 Demetrius McCray (1991) – giocatore di football americano statunitense
 Kelcie McCray (1988) – giocatore di football americano statunitense
 Marie McCray (1985) – pornostar e modella statunitense
 Mistie McCray Bass, coniugata Williams e, successivamente, Mims (1983) – cestista statunitense
 Nikki McCray, coniugata Penson (1971) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Rodney Earl McCray (1961) – ex cestista statunitense
 Scooter McCray (1960) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Trinity McCray, meglio conosciuta con il ring name Naomi (1987) – wrestler, ballerina, cantante e modella statunitense